Amerikai Egyesült Államok
Menifee (Arkansas)
Menifee (Kalifornia)
Menifee megye (Kentucky)